Geltrude Comensoli, religiosa italiana;
Mario Comensoli, pittore svizzero.